Braunmühl este numele purtat de mai multe persoane de origine germană:
 Anton von Braunmühl (1820–1858), arhitect
 Anton von Braunmühl (1853–1908), matematician
 Anton von Braunmühl (1901–1957), psihiatru
 Ekkehard von Braunmühl (n. 1940), publicist și activist pentru drepturile copilului
 Gerold von Braunmühl (1935–1986), diplomat
 Hans-Joachim von Braunmühl (1900–1980), inovator în domeniul benzii magnetice.